zjednoczone królestwo Izraela – zjednoczone państwo rządzone przez Saula, Dawida i Salomona (ok. 1030 p.n.e. – ok. 930 p.n.e.)
 królestwo Izraela (państwo północne) – państwo powstałe po buncie północnych plemion Izraela (ok. 930 p.n.e. – 722 p.n.e.)